Otsoa, Otxoa (po baskijskom pravopisu) ili Ochoa (po španjolskom pravopisu) je baskijsko prezime. U prijevodu znači vuk.

Guillermo Ochoa-meksički nogometni vratar
Severo Ochoa-španjolsko-američki biokemičar.
Mariana Ochoa-meksička glumica i pjevačica.

Baskijska prezimena